Lucas Pennacchi (São Paulo, 1960) é um pintor, desenhista e gravador brasileiro.

Desde criança desenhou e pintou na escola e com seu pai, o consagrado artista Fulvio Pennacchi. Depois cursou Arquitetura até o terceiro ano, quando estudou arte e desenho. Seu próprio pai opinou no início de sua carreira: 
"Luca se dedica com interesse e amor à pintura, e rapidamente mostrou, com rara facilidade, como vencer problemas pictóricos, compositivos e de desenho no sentido de alcançar o que de lindo existe na paisagem, sem procurar cânones modernos das imitações, fórmulas que estão muito na moda hoje. Ama ver o mar, as colinas, as árvores, as casas, com o desejo de alcançar uma beleza agradável, exprimir e mostrar aos homens o que Deus criou para nós com tanto amor."  
 
Sua temática principal trata de paisagens e marinhas, e a composição de pássaros e peixes. Sua obra encontra-se em coleções particulares e galerias de arte. Participando de diversas publicações relacionadas, foi matéria do programa Metrópolis, na TV Cultura, em 2004.

Autodidata, trabalhando com mosaico, atualmente ministra curso aberto ao público no MUBE.

Ligações externas
Lucas Pennacchi, cursos, exposições,leilões, galerias
 

 

Pintores de São Paulo (estado)
Gravadores do Brasil
Desenhistas de São Paulo (estado)